Bilimoria ist der Familienname folgender Personen:

 Dinshaw Bilimoria (1904–?), indischer Filmschauspieler und Regisseur
 Fali Bilimoria (1923–2001), indischer Dokumentarfilmer
 Karan Bilimoria, Baron Bilimoria (* 1961), britischer Unternehmer